Jasenak est un toponyme qui peut désigner :
Jasenak, une localité de Croatie située dans la municipalité de Ogulin, comitat de Split-Dalmatie ;
Jasenak, un village de Serbie situé dans la municipalité d’Obrenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade.